Таникава — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Таникава, Сюнтаро (род. 1931) — крупнейший современный японский поэт гэндайси, а также сценарист, автор иллюстрированных книг для детей и переводчик.
 Таникава, Тэйдзиро  (1932—?) — японский пловец, призёр Олимпийских игр.